Gingerich:
 Owen (Jay) Gingerich (* 1930), amerykański astronom, oraz historyk nauki
 Philip D. Gingerich, profesor paleontologii, biologii, antropologii, nauk geologicznych
 (2658) Gingerich (1980 CK), planetoida

Zobacz też 

 Gingrich